Деменка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Деменка — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Деменка — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Деменка — село в Новозыбковском районе Брянской области.

Реки 
 Деменка — левый приток реки Ипуть в Брянской области (Россия).
 Деменка — другое название реки Быстрая — левый приток реки Десна в Черниговской области (Украина).